Castelo — edifício militar, frequentemente sinónimo de fortaleza, por vezes com funções de residência
 Castelo (Roma Antiga) — pequena fortaleza ou forte usado como torre de guarda, estação de sinal ou depósito de água
 Castelo (escola de samba) — de Batatais, estado de São Paulo, Brasil

Sinónimos em certos contextos 
 Château — termo francês para casa senhorial
 Palácio
 Fortaleza (arquitetura militar)
 Alcácer
 Alcáçova

Topónimos

Brasil 
 Castelo (Espírito Santo) — município
 Castelo (distrito) — do município homónimo

Bairros 
 Castelo (Belo Horizonte)
 Castelo (bairro do Rio de Janeiro)
 Jardim Chapadão — em Campinas
 Castelo (Ipatinga)

Freguesias de Portugal 
 Castelo (Lisboa)
 Castelo (Moimenta da Beira)
 Castelo (Sertã)
 Castelo (Sesimbra)

Outros países 
 Castelo (São Tomé) — aldeia do distrito de Cantagalo
 Santa María de Castelo — paróquia de Taboada, Galiza, Espanha

Desambiguações de topônimos